Sirogloea är ett släkte av svampar. Sirogloea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sirogloea